Doluš,  localité de Croatie
 Dolus-d'Oléron, commune française de Charente-Maritime 
 Dolus-le-Sec, commune française d'Indre-et-Loire